Hans Dahs ist der Name folgender Personen:

 Hans Dahs (Rechtsanwalt, 1904) (1904–1972), deutscher Rechtsanwalt
 Hans Dahs (Rechtsanwalt, 1935) (1935–2018), deutscher Rechtsanwalt

Siehe auch:
 Hans-Dahs-Plakette, Auszeichnung der deutschen Anwaltschaft